

Раунд-Веллі — переписна місцевість, штат Аризона
 Раунд-Веллі — переписна місцевість, штат Каліфорнія